Collegio plurinominale Campania 2 - 01 – collegio elettorale della Camera dei deputati del 2017
Collegio plurinominale Campania 2 - 01 – collegio elettorale della Camera dei deputati del 2020